Джонни Уокер
 Уокер, Джон Уильям (Джонни Уокер, 1884—1949) — американский актёр.
 Уокер, Джонни (род. 1992) — бразильский боец смешанного стиля.
 Джонни Уокер (Бадруддин Джамалуддин Кази, 1926—2003) — индийский актёр. Другое 
 Джонни Уокер — марка шотландского виски.
 См. также 
 Уокер, Джон